Die Ericsson Open waren ein Damen-Tennisturnier in Båstad. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2016 und fand vom 18. bis 24. Juli statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Ericsson Open fanden vom 16. bis 18. Juli 2016 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Båstad